Люди з цим ім'ям:

 Бен Клукас - британський автогонщик
 Сем Клукас - англійський футболіст